Zota kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Zota (distrikt), Bong County, 
 Zota (klan), Bong County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar